Особи
Гурвіц, Гурвич — єврейське прізвище

 Гурвич Абрам Соломонович (1897—1962) — радянський шаховий композитор.
 Гурвіц (Хурвіц), Адольф (1859—1919) — німецький математик.
 Гурвіц Айзик — (1885 — після 1965) — єврейський письменник, журналіст і прозаїк, публіцист, театральний режисер, що працював головним чином в Австралії.
 Гурвич Олександр Гаврилович (1874—1954) — радянський біолог.
 Гурвич Георгій Давидович, Жорж Гурвич (, 1894—1965) — російський правознавець і французький соціолог-позитивіст.
 Гурвич Григорій Юхимович (1957—1999) — режисер, діяч театру, телеведучий.
 Гурвіц Девід — американський музичний критик.
 Гурвич Овсій Томович (нар. 1947) — російський економіст.
 Гурвич Ілля Самуїлович (1919—1992) — російський вчений-етнограф, сібіреведов.
 Гурвич Йосип Михайлович (1907—1992) — радянський живописець, графік. Заслужений художник РРФСР (1974).
 Гурвич Ірина Борисівна (1911—1995) — радянський режисер-мультиплікатор.
 Гурвич Ісаак Аронович (1860—1924) — російський публіцист і економіст, соціал-демократ.
 Гурвич Лариса Семенівна (нар. 1947) — заслужений майстер спорту СРСР зі стендової стрільби (круглий стенд), 6-разова чемпіонка світу і 10-разова чемпіонка Європи зі стендової стрільби.
 Гурвич (Гурвіц), Леонід (1917—2008) — американський економіст, лауреат Нобелівської премії.
 Гурвич Марк Абрамович — директор театру ім. Єрмолової.
 Гурвич Марк Аркадійович (1896—1978) — радянський юрист.
 Гурвич Моріс Жакович (1909 -?) — Альтист.
 Гурвич Микола Олександрович (1828—1914) — лікар, економіст, історик, етнограф, географ.
 Гурвич Осип Якович (1840 -?) — Російський журналіст і педагог.
 Гурвич Семен Ісаакович (1923—2004) — Герой Радянського Союзу.
 Гурвич (Дан), Федір Ілліч (1871—1947) — політичний діяч, революціонер.
 Гурвіц Едуард Йосипович (нар. 1948) — мер міста Одеса.
 Гурвич Еліас (1884—1973) — єврейсько-російсько-німецький соціолог і публіцист.
 Джастін Гебріел Гурвіц (, нар. 1985) — американський композитор, сценарист і продюсер.

Інше

 25237 Гурвіц — астероїд головного поясу
 Кватерніон Гурвіца

Див. також 
 Горовиць